Knights of Pythias Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Knights of Pythias Building (Arizona), ID-Nr. 85002063
 Knights of Pythias Building (Texas), ID-Nr. 70000761